Scam es una canción que forma parte del segundo álbum de Jamiroquai. Habla sobre la política y sus constantes engaños por motivos de poder y provecho propio.

Trascendencia 
Su sonido se inicia con un solo de trompeta.
 
Existieron planes para lanzar una versión mezclada de la misma después de Travelling Without Moving. El álbum se iba a llamar "Interpretations From Beyond", pero fue cancelado.

Es una canción con numerosas mezclas de sonido, la misma posee una línea de cuerno/trompeta con un estribillo de vida y progresiones de acordes dance.

Letra 
La canción es una protesta contra los centros de fraudes, de los que confían y son sus víctimas. El protagonista trata de sobrevivir mientras es el centro de un gran odio, según dice la letra:("See, I had to lose my car, job, wife, dog, and home,/debts and threats on the telephone").

Canciones de Jamiroquai